Ostrovica (Lišane Ostrovičke), naselje u općini Lišane Ostrovičke, u Zadarskoj županiji
 Ostrovica (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać, BiH, kod kojeg se nalazi Stari grad Ostrovica
 Dvorac Ostrovica (njemački Burg Hochosterwitz), utvrda u Koruškoj, Austrija
 Tvrđava Ostrovica, srednjovjekovna fortifikacija iznad naselja Ostrovica u Zadarskoj županiji
 Stari grad Ostrovica, hrvatsko srednjovjekovno i kasnije osmansko-bosansko uporište kod Kulen Vakufa u Unsko-sanskoj županiji, Bosna i Hercegovina